Op de weg (Equalz), een lied van Equalz in samenwerking met Adje en Cho uit 2017	
 Op de weg (Jack), een lied van Jack uit 2019